Андрей Мишин:
 Мишин, Андрей Анатольевич (род. 1963) — российский киноактёр.
 Мишин, Андрей Михайлович (род. 1979) — российский боксёр, чемпион Европы.
 Мишин, Андрей Валерьевич (род. 1964) — российский скульптор, медальер.